Александр Абросимов:
 Абросимов, Александр Викторович (1948—2011) — советский и российский математик.
 Абросимов, Александр Владимирович (род. 1983) — российский волейболист.
 Абросимов, Александр Юрьевич (род. 1962) — советский и российский медик, патоморфолог.